orka – zabieg uprawowy
 orka (Orcinus orca) – gatunek walenia z rodziny delfinowatych (Delphinidae)
 EM-11 Orka – polski samolot dwusilnikowy